pwd (informatyka)
 przewodnik – harcerski stopień instruktorski